Svetovni pokal v alpskem smučanju 1982 je šestnajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 4. decembrom 1981 in 27. marcem 1982. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Erika Hess in Phil Mahre.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1982
1982 v športu